Äspetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Äspetjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 639544-130807), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Äspetjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 640140-131362), sjö i Bollebygds kommun, 
Äspetjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Äspetjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn